Парламентские выборы в Кот-д'Ивуаре проходили 12 апреля 1959 года непосредственно перед объявлением независимости страны в 1960 году. Они стали первыми выборами в парламент страны. Единственной политической партией, участвовавшей в выборах была Демократическая партия Кот-д’Ивуара, в результате она получила все 100 мест Национального собрания. Явка составила 94,7%.

Результаты

Примечания 

Кот-д'Ивуар
Выборы в Кот-д’Ивуаре
1959 год в Кот-д’Ивуаре
Апрель 1959 года